Ма́лая Горба́ша — название населённых пунктов на Украине:

 Малая Горбаша — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Малая Горбаша — село в Черняховском районе Житомирской области.